Mount Owen (Nieuw-Zeeland),  berg op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland
 Mount Owen (Wyoming), berg in het Tetongebergte in de Amerikaanse staat Wyoming